Campania steht für:

Regionen in Italien:
 Kampanien, eine Region an der Westküste von Italien
 Titularbistum Campania, ein Titularbistum
 Campania (Provinz), eine spätantike römische Provinz

Sonstiges:
 Campania (Schiff), ein Passagierschiff von 1892
 Fairey Campania, ein Propellerflugzeug von Fairey Aviation
 Campania (Wein), ein Wein aus der italienischen Region Kampanien

Siehe auch:
 Campagna
 Campaña
 Campanha